Orient Overseas Container Line, een rederij
 Operationeel Ondersteuningscommando Land, een onderdeel van de Koninklijke Landmacht